Piazza Monteoliveto  – piazza di Napoli
 Fontana di Monteoliveto  – fontana di Napoli
 Chiostri di Monteoliveto  – architettura di Napoli
 Santuario di Monteoliveto  – chiesa di Taranto
Monteoliveto – antico nome che indicava la località di Pietraccetta e dell'attiguo ex convento di Nocera Inferiore

Pagine correlate 
 Monte Oliveto